Indien steht für:

 Indien, Staat in Südasien seit 1947
 verschiedene ehemalige Reiche auf indischem Gebiet, siehe Geschichte Indiens #Das klassische Zeitalter

 Indien (Film), österreichische Tragikomödie von Paul Harather (1993)
 Indien, Mutter Erde, original India – , italienisch-französischer Spielfilm von Roberto Rossellini (1959)
 Das Traumhotel – Indien, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2006)

 Indisch steht für:
 Sprachen Indiens, mehr als 100 Sprachen verschiedener Sprachfamilien
 indische Küche, Gerichte und Kochstile

Siehe auch:
 indische Variante (B.1.617: Delta-Mutante des Coronavirus SARS-CoV-2)
 Britisch-Indien (1858–1947)
 indischer Subkontinent (Landmasse südlich des Himalayas)
 Vorderindien (großer Teil Südasiens)
 Hinterindien (Indochinesische und Malaiische Halbinsel)
 Inselindien (Malaiischer Archipel)

 Inder (Begriffsklärung)
 Indian (Begriffsklärung)
 India (Begriffsklärung)